Снежник может означать:

 Снежник — неподвижное скопление снега в местах, защищённых от ветра и солнца, ниже снеговой линии, сохраняющееся после стаивания окружающего снежного покрова (сезонный снежник) или не тающее в течение всего года (постоянный снежник, перелеток).
 Снежник — населённый пункт в общине Илирска-Бистрица в Словении.
 Снежник — широкое карстовое известняковое плато, расположенное в Динарском нагорье Словении.
 Снежник — одно из названий снежноягодника.